ELBA steht für:
 ELBA (Unternehmen), inzwischen eine Marke für Büroorganisationsartikel
 Electronic Banking, als Abkürzung in Softwareproduktnamen für Onlinebanking 

Elba steht für:
 Elba, italienische (toskanische) Mittelmeer-Insel
 Fürstentum Elba, von Napoleon Bonaparte 1814–1815 regiertes Fürstentum
 Elba (Wein), toskanischer DOC-Wein
 Elba Aleatico Passito, toskanischer DOCG-Wein
 Elba, Ortschaft in Tschechien (Name bis 1949), siehe Labe (Jindřichov)
 Gebel Elba, Berg in Ägypten
 Elba (Schutzgebiet), Schutzgebiet in Ägypten um den Berg Gebel Elba
 Fiat Elba, Variante des PKW-Typs Fiat Duna
 (2567) Elba, Asteroid
 Elba (Kupfermine), Kupfermine in Berwickshire

Elba steht für mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:
 Elba (Alabama), im Coffee County
 Elba (Arkansas), im Van Buren County
 Elba (Colorado), im Washington County
 Elba (Idaho), im Cassia County
 Elba (Illinois), im Gallatin County
 Elba (Kalifornien), im Tulare County
 Elba (Kentucky), im McLean County
 Elba (Louisiana), im St. Landry Parish
 Elba (Michigan), im Lapeer County
 Elba (Minnesota), im Winona County
 Elba (Nebraska), im Howard County
 Elba (Town, New York), im Genesee County
 Elba (Ohio), im Washington County
 Elba (Oklahoma), im Rogers County
 Elba (Tennessee), im Fayette County
 Elba (Utah), im Grand County
 Elba (Wisconsin), Town(ship) im Dodge County
 Elba Township, verschiedene Verwaltungseinheiten in den Vereinigten Staaten

Elba steht für einen Nachnamen; bedeutende Namensträger:
 Idris Elba (* 1972), britischer Schauspieler und Musiker

Siehe auch:

Abkürzung